Lovesexy — десятый студийный альбом американского певца и музыканта Принса, выпущенный 10 мая 1988 года на лейбле Warner Bros. Records.

Альбом был записан за 7 недель и представлял собой замену отозванного от выпуска The Black Album. Снимок для обложки альбома являлся импровизацией, фотограф — Жан-Батист Мондино. По настоянию артиста все девять композиций альбома на CD-издании были выпущены единым треком.

Концертные шоу сопровождались оригинальными декорациями, включавшими даже баскетбольную площадку.

Lovesexy достиг первого места в чарте Великобритании, Новой Зеландии, Швеции и одиннадцатого места в американском чарте Billboard 200, получил платиновый статус в Великобритании и золотой в США.

Список композиций

Над альбомом работали 

 Принс — вокал, инструменты
 Sheila E. — ударные (1, 2, 3, 8), бэк-вокал (5, 9)
 Boni Boyer — клавишные (1), бэк-вокал (4, 9)
 Doctor Fink — клавишные (1)
 Miko Weaver — гитара (1)
 Levi Seacer, Jr. — бас-гитара (1)
 Eric Leeds — саксофон (1, 2, 9)
 …

Чарты

Сертификации

Примечания 

Альбомы Принса
Альбомы на английском языке
Альбомы Warner Bros. Records
Альбомы, спродюсированные Принсом
Альбомы Paisley Park Records
Альбомы, записанные на домашней студии